Гарантійний термін – один з найважливіших критеріїв споживчого вибору того чи іншого виробу. Гарантійний термін (гарантійне напрацювання) – чисельна величина, виражена в заданих одиницях виміру (час, виконана робота), протягом яких діють гарантійні зобов'язання постачальника (виготовлювача).

Розрізняють наступні три види гарантійних термінів:

1.	Гарантійний термін експлуатації – період часу, протягом якого виробник гарантує стабільність показників якості товару (продукції) в процесі його експлуатації за умови дотримання споживачем правил експлуатації.

2.	Гарантійний термін зберігання – період часу, протягом якого виробник гарантує збереження всіх встановлених стандартами експлуатаційних показників і споживчих властивостей товару за умови дотримання споживачем правил зберігання.

3.	Термін придатності товару – період часу, протягом якого виробник гарантує всі встановлені стандартами експлуатаційні показники і споживчі властивості продукції (товару) за умови дотримання споживачем правил експлуатації і зберігання. Після закінчення терміну придатності товар вважається непридатним для використання за призначенням. В основному термін придатності товару використовується до медичних препаратів, продуктів харчування тощо.

Див. також 
 Гарантія

Джерела 

 Бучинський М.Я., Горик О.В., Чернявський А.М., Яхін С.В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О.В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. – Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. ISBN 978-966-2989-39-7
Товари